

Patronymie 

 Famille Wac ou Wake, famille anglo-normande ;
 David Burton Wake (1936-2021), herpétologiste américain ;
 Baldwin Wake Walker (1802-1876), amiral britannique, grand-père de Frederic ;
 Frederic Wake-Walker (1888-1945), amiral britannique ;
  ;
 Nancy Wake (1912-2011), figure de la Résistance alliée pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 William Wake (1657-1737), un ecclésiastique britannique.

Toponymie 

 Wake, atoll situé dans le nord de l'océan Pacifique, à deux tiers entre Honolulu et Guam. Il fait partie des îles mineures éloignées des États-Unis ;
 Comté de Wake, comté de la Caroline du Nord ;
 Wake, un bourg japonais du district de Wake, dans la préfecture d'Okayama.

Art et culture 

 Wake, trilogie littéraire écrite par  ;
 Wake, titre d'un double album compilation de Dead Can Dance ;
 Wake, un film d'Ellie Kanner sorti en 2009 ;
 Wake (Beneath the Dark), film américain de Chad Feehan, sorti en 2010 ;
 My Silent Wake, un groupe anglais de doom metal.

Autres 
 Daihatsu Wake, automobile du constructeur Daihatsu.

Voir aussi 
 Wakeboard, sport nautique
 The Wake
 

Patronyme anglais